Eibensee heißen:

 Eibensee (Rotte), Rotte der Gemeinde Fuschl am See, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Eibensee (See), See im Salzkammergut im Gemeindegebiet von St. Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg, mit Abfluss Eibenseebach

Siehe auch:
 Eibsee